Gagarin puede referirse a:

 Gagarin (apellido), apellido eslavo.
 Gagarin (cráter), un cráter lunar.
 Gagarin (Gegharkunik), localidad de Armenia.
 Gagarin (Óblast de Smolensk), una ciudad de Rusia.
 Gagarin (Uzbekistán), un pueblo en la provincia de Djizaks, Uzbekistán.
 (1772) Gagarin, un asteroide.
 Centro Gagarin de entrenamiento de cosmonautas, en Rusia.
 Kosmonavt Yuriy Gagarin, buque de investigación soviético de control y monitoreo espacial.
 Plataforma Gagarin, plataforma de despegue en el cosmódromo de Baikonur.
 Yuri Gagarin (1934-1968), un cosmonauta soviético.